Большое Окунёво — деревня в Мишкинском районе Курганской области России. Входит в Гладышевский сельсовет.

География 
Расположено на правом берегу реки Миасс, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка городского типа Мишкино, административного центра района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мишкинского района (Курганская область)